Gildemeister peut désigner : 
 Hans Gildemeister, un joueur de tennis chilien
 Laura Gildemeister (née Laura Arraya), une joueuse de tennis péruvienne
 Gildemeister, une entreprise allemande fabriquant des machines-outils

Homonymie de patronyme